Поро́шин — русская фамилия. Происходит от прозвищного имени Поро́ша, даваемого ребёнку, родившемуся накануне выпадения первого снега.

Известные носители 
 Порошины — дворянский род.

 Порошин, Александр Петрович (1915—1987) — Герой Социалистического Труда.
 Порошин, Андрей Михайлович (род. 1978) — украинский футболист.
 Порошин, Василий Алексеевич (род. 1938) — вице-адмирал.
 Порошин, Виктор Степанович (1811—1868) — русский экономист.
 Порошин, Иван Александрович (псевдоним Н. Белозерский; 1864—1931), писатель, историк, собиратель фольклора.
 Порошин, Константин Титович (1907—1971) — советский химик, академик АН Таджикской ССР.
 Порошин, Михаил Агафонович (род. 1950) — советский футболист.
 Порошин, Семён Андреевич (1741—1769) — русский писатель.

 Порошина, Анна Дмитриевна (род. 2001) — белорусская фигуристка.
 Порошина, Мария Михайловна (род. 1973) — российская актриса театра и кино.

См. также

Примечания

Литература